Křeč může být:

 křeč – nefyziologický stav svalů
 Křeč (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Baletní jednotka Křeč – česká taneční skupina bratří Cabanů

Podobné názvy 
 Křečov (rozcestník)